lokata dwuwalutowa
 lokata dynamiczna
 lokata progresywna
 lokata rentierska
 lokata terminowa

Zobacz też 

 depozyt bankowy
 depozyt międzybankowy